Suffolk es uno de los condados de Inglaterra. También se puede referir a:

Lugares 
 Suffolk Township, actualmente Saint-Émile-de-Suffolk en Quebec (Canadá).
 Suffolk (Belfast) en Irlanda del Norte.
 Suffolk (Virginia) en los Estados Unidos.
 Condado de Suffolk (Massachusetts) en los Estados Unidos.
 Condado de Suffolk (Nueva York) en los Estados Unidos.
 New Suffolk en Nueva York (Estados Unidos).

Otros 
 Condado de Suffolk, título nobiliario.
 HMS Suffolk, el nombre de seis naves de la Marina Real Británica.
 Suffolk Punch, una raza de caballos de tiro.
 Universidad de Suffolk, una universidad en Boston.